Betegnelsen Krebsens vendekreds bruges om flere ting:

 Krebsens vendekreds – en vendekreds
 Krebsens vendekreds (roman) – en roman